Батага — лачуга рыбаков из камыша. Оборудованная яма со льдом для хранения рыбы и т. п. Раньше батаги в большом количестве встречались в пойме рек Волга, Урал, на берегах Каспийского и Аральского морей.

Литература 
 

Виды зданий и сооружений